Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Koczetkow – rosyjski piłkarz, trener piłkarski
 Iwan Koczetkow – rosyjski piłkarz, trener piłkarski
 Nikołaj Koczetkow – radziecki górnik